La Supercoupe du Suriname de football, aussi appelée Coupe du Président, est une compétition de football créée en 1993 opposant le champion du Suriname au vainqueur de la Coupe du Suriname, disputée sur un seul match. 

Les éditions 1998 et 2000 n'ont pas eu lieu.

Palmarès

Bilan par club

Lien externe 
  RSSSF

Compétition de football au Suriname
Suriname